Em Física
 Ressonância
 Ressonância eléctrica - tal como acontece em circuitos eléctricos, com um ou mais capacitadores ou indutores
 Ressonância acústica - tal como acontece em instrumentos musicais
 Ressonância orbital, em mecânica celeste
 Ressonância magnética - técnica de imagiologia

 Em Física nuclear
 Partícula elementar resultante do estado excitado de outra

 Em Química
 Ressonância (química) - usadas em química orgânica para representar ligações com electrões deslocalizados

 Em Medicina
O som que é produzido pela percussão da caixa torácica, para efeitos de diagnóstico

 Em Fonética
 A vibração do ar na glote resultando intensificação do tom fundamental

Desambiguação